Футбольные клубы, носящие название А́рис ():
 «Арис» — греческий футбольный клуб из города Салоники.
  — греческий футбольный клуб из Петруполиса.
 «Арис» — кипрский футбольный клуб из Лимасола.
 «Арис Бонневуа» — бывший футбольный клуб, базировавшийся в Люксембурге, на юге страны.